Ста́рообря́дческая у́лица — название улиц в различных населённых пунктах России, названных в память о местах поселения старообрядцев до революций 1917 года.

Россия 
 Старообрядческая улица — улица в Москве.
 Старообрядческая улица — улица в Санкт-Петербурге.
 Старообрядческая улица — улица в Сочи.

См. также 
 Старообрядческий мост